Eleonora Habsburská (: Eleonore von Österreich; 2. listopadu 1534, Vídeň – 5. srpna 1594, Mantova). Byla rodem arcivévodkyně rakouská, sňatkem vévodkyně mantovská a z Montferratu.

Život 
Narodila se jako osmé dítě císaře Ferdinanda I. Habsburského a jeho manželky Anny Jagellonské.

Krátce po jejím narození se s Eleonorou počítalo jako s nevěstou budoucího saského kurfiřta Jana Fridricha II. (1529–1595). Rozdíly vyznání však tento plánovaný sňatek znemožnily ještě v době jejího dětství. Eleonora se poté už vdávat nechtěla. Na přání svého otce se však roku 1561 provdala za mantovského vévodu Viléma Gonzagu (1538–1587). Zemřela v roce 1594 a byla pochována v Mantově.

Potomci 
Manželé spolu měli tři děti:
 Vincenzo I. Gonzaga (21. září 1562 – 9. února 1612), vévoda z Mantovy a Montferratu
⚭ 1584 Eleonora Medicejská (28. února 1567 – 9. září 1611)
 Markéta Gonzagová (27. května 1564 – 6. ledna 1618),
⚭ 1579 Alfons II. d'Este (24. listopadu 1533 – 27. října 1597), vévoda ferrarský a modenským
 Anna Kateřina Gonzagová (17. ledna 1566 – 3. srpna 1621),
⚭ 1582 Ferdinand II. Tyrolský (14. června 1529 – 24. ledna 1595), hrabě tyrolský, místodržitel v českých zemích (1547–1567)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Habsburkové v 16. století
Gonzagové
Eleonora Habsburská
Mantovské vévodkyně
Markraběnky z Montferratu
Vévodkyně z Montferratu
Narození v roce 1534
Narození 2. listopadu
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1594
Úmrtí 5. srpna
Úmrtí v Mantově
Pohřbení v katedrále v Mantově
Ženy